Municipio de Blaine puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blaine (condado de Bottineau, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Blaine (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Blaine (condado de Jerauld, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Jerauld.
 Municipio de Blaine (condado de Ida, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ida.
 Municipio de Blaine (condado de Wright, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Blaine (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Blaine (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Blaine (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Blaine (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de Blaine (condado de Benzie, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Benzie.
 Municipio de Blaine (condado de Adams, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Blaine (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.
 Municipio de Blaine (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming.
 Municipio de Blaine (condado de Kearney, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Kearney.
 Municipio de Blaine (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.